R112 ou R-112 peut faire référence à :
 1,1,2,2-Tétrachloro-1,2-difluoroéthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 112 (R-112), reliant Montréal à Frampton.